Guarani Futebol Clube é um time de futebol da cidade de São Sebastião do Passé (Bahia). 

O clube participou sem sucesso da edição de 2006 da Copa da Bahia.

Clubes de futebol da Bahia
Esporte de São Sebastião do Passé